Slumpvandring kan avse:

 Slumpvandring – partiklar som verkar röra sig slumpmässigt ett medium, se Brownsk rörelse
 Slumpvandring – en metod att skapa fraktaler, se itererande funktionssystem
 Slumpvandring (bok) – en bok av Majgull Axelsson